Baker Crossroads ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Baker Crossroads (North Carolina)
 Baker Crossroads (Williamsburg County, South Carolina)
 Baker Crossroads (Horry County, South Carolina)
 Baker Crossroads (Tennessee)

Siehe auch:
 Bakers Crossroads